Eine Schrägstrichehe ist eine Beziehungsform, bei der ein Paar wie ein Ehepaar zusammen wohnt, jedoch ohne die Absicht zu heiraten. Sie stellt rechtlich eine eheähnliche Gemeinschaft ähnlich einer wilden Ehe dar. Die Partner bekennen sich in der Öffentlichkeit zueinander und stellen einander mit „mein Lebensgefährte“ oder „meine Lebensgefährtin“ vor.

Der Begriff Schrägstrichehe leitet sich von den gemeinsamen Hausbriefkasten- und Klingelschildern ab, auf denen die Nachnamen beider Partner genannt werden: Mustermann/Musterfrau. Das Wort Schrägstrichehe war im Jahr 1981 in der Bundesrepublik Deutschland auf Platz 5 für die Wahl zum Wort des Jahres.

Literatur 
 Jochen Duderstadt: Die Schrägstrich-Ehe – Der aktuelle Rechtsberater. Eichborn-Verlag, Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-8218-1078-5.

Einzelnachweise 

Eheform